* orzechówka – ptak z rodziny krukowatych

 orzechówka zwyczajna (Nucifraga caryocatactes) 
 orzechówka popielata (Nucifraga columbiana)
 orzechówka południowa (Nucifraga multipunctata)

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Orzechówka – część wsi Kierlikówka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Orzechówka – część wsi Skawa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna
 Orzechówka – wieś w woj. podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Jasienica Rosielna 
 Orzechówka – wieś w woj. podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Rajgród
 Orzechówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Bodzentyn

Cieki w Polsce 
 Orzechówka – struga, dopływ Mękwy
 Orzechówka – struga, dopływ Wadąga (jeziora Wadąg)

Miejscowości na Białorusi 

 Orzechówka  – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
 Orzechówka – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
 Orzechówka – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
Orzechówka – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.
Orzechówka – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.

Inne 
 orzechówka – napój alkoholowy
 orzechówka – rodzaj grzybów

Zobacz też 
 Orzech, Orzechowo, Orzechowce, Orzechowiec, Orzechów, Orzechówek, Orzechówko, Orzechy
 Orzechowa